Giorgino – diminutivo di Giorgio
Giorgino – lungometraggio del 1994 di Laurent Boutonnat
Giorgino – piccolo rione marittimo di Cagliari
 Giorgino – nome comune a più monete, in cui è raffigurato San Giorgio.
Francesco Giorgino – giornalista italiano
Nicola Giorgino – politico italiano

Pagine correlate 

Giorgini